Чары Байрамович Гылыджов () - туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1974 году в генгешлике Сандыкгачы Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.
В 1996 году окончил Туркменский государственный университет имени Махтумкули по специальности правовед.

Карьера 
1996 - 1997 - работал на различных должностях в прокуратуре города Балканабат.
1999 - 2001 - работал на различных должностях в прокуратуре Балканского велаята.
2001 - 2003 - прокурор, старший прокурор информационно-методической группы управления по надзору за законностью судебных постановлений Генеральной прокуратуры Туркменистана.
2003 – 2005 - исполняющий обязанности заместителя начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений Генеральной прокуратуры Туркменистана.
2005 - 2012 - заместитель прокурора города Ашхабада.
В 2012 году назначен заместителем председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.
С февраля 2016 года по 11.04.2018 год - председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана.
С 11.04.2018 года – заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана.

Награды и звания 
Награждён медалью «За любовь к Отечеству» ()

Варианты транскрипции имени и фамилии 
 Имя: Чары
 Фамилия: Гылыджов

Примечания

Литература 
 Газета "Нейтральный Туркменистан". №91 (28793) 12 апреля 2018 года.

Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Выпускники Туркменского государственного университета
Прокуроры Туркменистана